Düsterhöft ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Düsterhöft (* 1938), deutscher Physiker
 Lars Düsterhöft (* 1981), deutscher Politiker (SPD)
 Liane Düsterhöft (* 1936), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Disterheft